Camarops — рід грибів родини Boliniaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Класифікація 
До роду Camarops відносять 32 видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1873. Mycologia fennica. Pars secunda. Pyrenomycetes. Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk. 23:1-252 - P.6

Роди грибів
Сордаріоміцети